Кубас — многозначный термин.

Топоним 
 Кубас — упразднённое село в Кызылординской области Казахстана.

Фамилия 
 Кубас, Хосе Фернандо (род. 1981) — парагвайский шахматист.

Другое 
 Кубас — бывший вокзал в Карибибе (Намибия), архитектурный памятник.